Osmundaceae är en familj av ormbunkar. Osmundaceae ingår i ordningen Osmundales, klassen Polypodiopsida, fylumet kärlväxter och riket Plantae. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Osmundaceae 25 arter. 

Osmundaceae är enda familjen i ordningen Osmundales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Osmundaceae